Regilla steht für:
 Annia Regilla, römische Frau, Ehefrau des Herodes Atticus
 Odonthalitus regilla, Gattung Odonthalitus, eine Motte aus der Familie der Wickler
 Pseudacris regilla (auch Hyla regilla), Gattung Pseudacris, ein Frosch aus der Familie der Laubfrösche (Familie)